Rall ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Rall (1905–1933), deutscher SA-Mann
 Alexander Franz von Rall (1756–1832), deutsch-russischer Bankier und Mäzen
 Dietrich Rall (* 1938), deutscher Germanist
 Fjodor Alexandrowitsch Rall (1802–1848), russischer Komponist und Dirigent
 Friedrich Christian Rall (1737–1797), russischen Generalmajor 
 Georg Rall (1885–1951), deutscher Maler  
 Günther Rall (1918–2009), deutscher Generalleutnant und Jagdflieger
 Hans Rall (1912–1998), deutscher Historiker und Archivar
 Heinz Rall (1920–2006), deutscher Architekt
 Johann Rall (1725–1776), deutscher Oberst
 Jutta Rall-Niu (1929–2006), deutsche Sinologin
 Maximiliane Rall (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Michaela Rall, Geburtsname von Michaela Geiger (1943–1998), deutsche Politikerin (CSU)
 Robert Friedrich Rall (1849–1935), Baumwollfabrikant in Urspring
 Tommy Rall (1929–2020), US-amerikanischer Schauspieler, Tänzer und Sänger
 Ute Astrid Rall (* 1961), deutsche Filmeditorin 
 Viktor Rall (1896–1984), deutscher Korvettenkapitän
 Wilfrid Rall (1922–2018), US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Wilhelm Rall (* 1946), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

rall. steht als Abkürzung für:
 Rallentando, Tempoangabe in der Musik

Siehe auch:
 Ral

Abkürzung